Il richiamo è un termine che può avere diversi significati, connessi all'azione del richiamare o all'effetto di detta azione:
 Richiamo – strumento usato nella caccia per attirare gli uccelli nell'area utile per la loro cattura
 Richiamo – in medicina, iniezione di richiamo, ogni iniezione, specialmente di vaccino, che si fa seguire, dopo un certo intervallo di tempo, ad altre iniezioni della stessa sostanza, per rafforzare lo stato di immunità dell'organismo nei confronti di una certa malattia
 Richiamo – in editoria, segno convenzionale (generalmente un numero o un asterisco) usato nei testi scritti per indicare al lettore che il passo o la parola in questione sono integrati da una nota (generalmente riportata a piè di pagina)
 Richiamo – in pubblicità, sinonimo del più comune réclame, per indicare cartelli, scritte, mezzi pubblicitari in genere

Pagine correlate 
 Il richiamo